Перша ліга Македонії сезону 2012–2013 — 21-ий сезон вищого дивізіону Македонії з футболу. Чемпіоном всьоме став Вардар.

Турнірна таблиця 

 

 

Примітки: 
1. Клуб Тетекс взяв участь у Лізі Європи УЄФА 2013—2014 як переможець Кубку Македонії 2012—2013.
1. З клубу Шкендія було знято 3 очки.

Позначення:

Результати

Плей-оф 

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|12 червня 2013

|}

Найкращі бомбардири

Посилання 
 Перша Ліга Македонії на soccerway 

Чемпіонат Північної Македонії з футболу
Македонія
Македонія